Leiaster är ett släkte av sjöstjärnor. Leiaster ingår i familjen Ophidiasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Leiaster